Сезон 2002/03 — 93-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 92-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в девятый раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став 22-кратным чемпионом Австрии и 23-кратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2002/03
Fanclub Austria 80 — 2002/2003
Чемпионат Австрии 2002/03 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2002/03 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 2002/03 на сайте AustriaSoccer.at

2002/2003
Аустрия Вена